Градац може да се односи на:

Насеља:
 Градац (Баточина), насеље у општини Баточина, Шумадијски округ, Република Србија
 Градац (Сјеница), насеље у општини Сјеница, Златиборски округ, Република Србија
 Градац (Ивањица), насеље у општини Ивањица, Моравички округ, Република Србија
 Градац (Рашка), насеље у општини Рашка, Рашки округ, Република Србија
 Градац (Тутин), насеље у општини Тутин, Рашки округ, Република Србија
 Градац (Брус), насеље у општини Брус, Расински округ, Република Србија
 Градац (Љубиње), насеље у општини Љубиње, Република Српска, БиХ
 Градац (Пале), насеље у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Градац (Дервента), насеље у општини Дервента, Република Српска, БиХ
 Градац (Фоча), насеље у општини Фоча, Република Српска, БиХ
 Градац (Ново Горажде), насеље у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ
 Градац (Подгорица), насеље у општини Подгорица, Република Црна Гора
 Градац (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Република Црна Гора
 Градац (Хаџићи), насеље у општини Хаџићи, Федерација БиХ, БиХ
 Градац (Какањ), насеље у општини Какањ, Федерација БиХ, БиХ
 Градац (Кисељак), насеље у општини Кисељак, Федерација БиХ, БиХ
 Градац (Неум), насеље у општини Неум, Федерација БиХ, БиХ
 Градац (Посушје), насеље у општини Посушје, Федерација БиХ, БиХ
 Градац (Далмација), насеље и општина у Републици Хрватској
 Градац (Ружић), насеље и средиште општине Ружић, Далмација, Република Хрватска
 Градац (Плетерница), насеље у општини Плетерница, западна Славонија, Република Хрватска
 Градац (село), насеље на истоименој реци надомак Ваљева у коме се родио писац Милован Глишић, Република Србија
 Велики Градац (Глина), насеље у општини Глина, Банија, Република Хрватска
 Мали Градац, насеље у општини Глина, Банија, Република Хрватска

Географија:
 Градац (река), река у западној Србији која се у Ваљеву улива у Колубару, Република Србија
 Пећина Градац, пећина надомак Крагујевца, Република Србија

Манастири:
 Манастир Градац задужбина краљице Јелене Анжујске, жене Стефана Уроша I, посвећен Благовештењу. Налази се у долини Ибра у близини Рашке. (Зидање манастира Граца)
 Моравски Градац, порушени манастир посвећен Богородици који се налазио на месту где је данас Чачак. Подигао га је Страцимир, брат Великог жупана Стефана Немање, крајем XII века

Остало:
 Градац (племе), племе у Љешанској нахији, Република Црна Гора
 Градац (археолошко налазиште), археолошко налазиште код села Злокућана, недалеко од Лесковца, Република Србија
 Археолошки локалитет Градац, археолошко налазиште код села Конопница, општина Власотинце
 Градац (часопис), часопис за књижевност, уметност и културу

Градац је чест назив и за многе средњовековне тврђаве и градове на територији Републике Србије, од којих су већином данас остале само рушевине:
 Градац (кнез сеоски) - Код Кнез Села, недалеко од Ниша. Данас има остатака утврде.
 Градац (лознички) - Код села Драгинца, крај Лознице. Данас има остатака града.
 Градац (милановачки) (??Вишеслав??) - Недалеко од Доњег Милановца.
 Градац (малчански) - Код села Малче, поред Ниша. Данас има остатака утврде.
 Градац (крепољински) - Недалеко од Крепољина. Данас има остатака града.
 Градац (пожаревачки) - Код села Калишта, поред Пожаревца. Данас има остатака града.
 Градац (сталаћки) - У близини манастира Нестора, код Сталаћа. Данас има остатака утврђења.
 Градац (Фрушка гора)

Литература

Види још 
 Доњи Градац (вишезначна одредница)
 Велики Градац (вишезначна одредница)
 Градец (вишезначна одредница)
 Град (вишезначна одредница)